LFB steht für:
 Leipziger Fahrzeugservice-Betriebe GmbH, Tochterunternehmen der Leipziger Verkehrsbetriebe
 Liga Femenina de Baloncesto, spanische Sportliga
 Ligue Féminine de Basketball, französische Sportliga
 Chemin de fer Lausanne–Fribourg–Berne, ehemalige Eisenbahngesellschaft
 Lëtzeburger Freihétsbewegong, luxemburgische Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus
 London Fire Brigade, Berufsfeuerwehr der britischen Hauptstadt London
 Bahnhof Frohburg (DS100-Code)
 Flugplatz Lumbo (IATA-Code)
 Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung, speziell ausgerüstetes Löschfahrzeug, siehe Feuerwehrfahrzeuge in Österreich

LfB steht für:
 Landesbevollmächtigter für Bahnaufsicht, die Aufsichtsbehörde für Eisenbahnen in einigen Bundesländern in Deutschland
 Luxembourg for Business, staatliche Luxemburger Agentur des Handelsministeriums zur Wirtschaftsförderung

LFB